Die Saison 2006/07 war die 85. Spielzeit der Ligue Magnus, der höchsten französischen Eishockeyspielklasse. Meister wurden zum insgesamt fünften Mal in der Vereinsgeschichte die Brûleurs de Loups de Grenoble. Anglet Hormadi Élite stieg in die zweite Liga ab.

Modus 
In der Hauptrunde absolvierten die 14 Mannschaften jeweils 26 Spiele. Die zwölf bestplatzierten Mannschaften qualifizierten sich für die Playoffs, in denen der Meister ausgespielt wurde, wobei die vier bestplatzierten Mannschaften für das Playoff-Viertelfinale gesetzt waren. Die beiden Letztplatzierten der Hauptrunde traten in der ersten Runde der Relegation aufeinander, deren Verlierer direkt in die zweite Liga abstieg, während die andere Mannschaft gegen den Zweitplatzierten der zweiten Liga um den Klassenerhalt antreten musste. Für einen Sieg nach regulärer Spielzeit und Overtime erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden und einer Niederlage nach Overtime gab es einen Punkt und bei einer Niederlage nach regulärer Spielzeit null Punkte.

Hauptrunde

Tabelle

Playoffs

Relegation

Runde 1 
 Ducs de Dijon – Anglet Hormadi Élite 4:1 (5:3, 4:1, 1:4, 5:1, 7:4)

Runde 2 
 Gap Hockey Club – Ducs de Dijon 0:2/2:5

Auszeichnungen

Weblinks 
 

2006
Eishockeysaison 2006/07